Сезон 2011/2012 е 65-ият сезон в историята на ПФК ЦСКА (София). Армейците участват в „А“ група на първенството на България по футбол, в Купата на България по футбол, в Лига Европа и в Суперкупата на България.

ЦСКА започва подготовката за сезон 2011/12 на 23 юни 2011 г. в София, след което прави два лагера в Боровец и в Остербек, Нидерландия. През трансферния прозорец ЦСКА се разделя с Емил Гъргоров, Александър Тонев, Килиан Шеридън и Маркиньош, като на тяхно място са привлечени Адемар Жуниор от , националът на Румъния и голмайстор на румънското първенство Янис Зику, вторият в класирането за голмайсторския приз в Румъния Жуниор Мораеш, словенският младежки национал Саша Живец, бившият вратар на червените Райс М'Боли, който идва под наем за 1 година от Криля Советов (Самара), словенецът Денис Халилович от холандския Вилем II и трима млади футболисти от разпадналия се Пирин (Благоевград). На втория лагер ЦСКА изиграва 5 контроли, като допуска само 1 загуба. На 26 юли изпълкомът на БФС блокира трансферите на ЦСКА заради задължения към ОФК Сливен. От ръководството на ЦСКА обжалват решението, като представят документи, подписани от частен съдия-изпълнител, който потвърждава за сключено споразумение между него и ЦСКА за разсрочено изплащане на дълга на Сливен, чиито банкови сметки са запорирани. На 29 юли ЦСКА плаща дълга си към Сливен на частния съдия-изпълнител и получава картотека за новите си футболисти. На 30 юли ЦСКА печели Суперкупата на България срещу , които не играят с всичките си титуляри, с 3:1. Головете за армейците вкарват Спас Делев (2) и Янис Зику. Жребият за евротурнирите отрежда ЦСКА да играе срещу румънския Стяуа. Първият мач е в Букурещ на 18 август 2011 г. и румънците побеждават с 2:0. Втората среща се играе на стадион „Васил Левски“ в София на 25 август 2011 година и завършва 1:1 и ЦСКА отпада от турнира.

Трофеи

Клубът

Екипировка 

Последна актуализация: 31 май 2011

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Резултати

Купа на България

Суперкупа на България

Лига Европа 

ЦСКА участва в Лига Европа от 4-ти предварителен кръг където отпадна от румънския Стяуа.

Четвърти предварителен кръг

Телевизионно излъчване 

Заб. Съкращенията в таблицата означават: „А“ – „А“ група, ЛЕ – Лига Европа, пр – предварителен кръг, СК – Суперкупа на България, КБ – Купа на България, к – контролна среща

Приятелски срещи

Лятна подготовка

Подготовка в Боровец (27 юни—8 юли 2011)

Подготовка в Нидерландия (10—25 юли 2011)

Подготовка в София (25 юли—5 август 2011)

Приятелски мачове по време на есенния полусезон

Зимна подготовка

Подготовка в Дедеагач, Гърция (10-23 януари 2012)

Подготовка в Анталия, Турция (29 януари – 16 февруари 2012)

Турнир „Мъчениците на 17 февруари“ в Либия (18—23 февруари 2012)

Подготовка в София (24 февруари – 2 март)

Приятелски мачове по време на пролетния полусезон

Статистика по футболисти

Трансфери

Бележки 
Забележка: Всички часове са дадени по източно европейско време (UTC+2 през зимата и UTC+3 през лятото)

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
ЦСКА